Pic Prospect (Californie) sommet situé en Californie
  sommet situé dans le Wyoming
  sommet situé en Australie
  sommet situé en Afrique du Sud